Le championnat d'Ouzbékistan d'échecs est la compétition qui permet de désigner le meilleur joueur d'échecs d'Ouzbékistan.

Vainqueurs du championnat mixte 
{| class="sortable wikitable  centre alternance" style="text-align:center"
! # !! Année !! width=148| Vainqueur
|-
| 1 || 1930 || Azmiddine Khodzhaev
|-
| 2 || 1931 || Fiodor Douz-Khotimirski
|-
| 3 || 1932 || Sergueï von Freymann
|-
| 4 || 1934 || Vasily Panov (hors compétition), Sergueï von Freymann
|-
| 5 || 1935 || Sergueï von Freymann
|-
| 6 || 1937 || Sergueï von Freymann
|-
| 7 || 1938 || Nikoly Rudnev
|-
| 8 || 1940 || Skripkin
|-
| 9 || 1944 || Vitali Tchekhover
|-
| 10 || 1945 || H. Abdullaev
|-
| 11 || 1946 || A. Airapetov, S. Khodzhibekov
|-
| 12 || 1947 || H. Abdullaev
|-
| 13 || 1948 || Genrikh Kasparian (hors compétition), A. Airapetov (3e)
|-
| 14 || 1949 || Zakir Khodzhaev
|-
| 15 || 1950 || Vitaly Tarasov (hors compétition), Georgy Shakh-Zade
|-
| 16 || 1951 || Alexey Suetin (hors compétition), Vishniatsky
|-
| 17 || 1952 || Mamadzhan Mukhitdinov, M. Sarvarov
|-
| 18 || 1953 || Batygin,Alekandr Grouchevski
|-
| 19 || 1954 || Batygin
|-
| 20 || 1955 || Leonid Chamkovitch (hors compétition), Alekandr Grouchevski
|-
| 21 || 1956 || Alekandr Grouchevski
|-
| 22 || 1957 || Viktor Korchnoi (hors compétition), Mamadzhan Mukhitdinov
|-
| 23 || 1958 || Alekandr Grouchevski
|-
| 24 || 1959 || L. Barenbaum 
|-
| 25 || 1960 || Alekandr Grouchevski
|-
| 26 || 1961 || Alekandr Grouchevski, Georgy Shakh-Zade
|-
| 27 || 1962 || Alekandr Grouchevski  
|-
| 28 || 1963 || Alekandr Grouchevski, Isaak Birbrager
|-
| 29 || 1964 || Isaak Birbrager, Evgeny Mukhin
|-
| 30 || 1965 || Isaac Boleslavsky (hors compétition), Mamadzhan Mukhitdinov
|-
| 31 || 1966 || Georgy Borisenko
|-
| 32 || 1967 || ? 
|-
| 33 || 1968 || Georgy Borisenko 
|-
| 34 || 1969 || Sergey T. Pinchuk 
|-
| 35 || 1970 || Leonid Maslov
|-
| 36 || 1971 || Georgy Borisenko 
|-
| 37 || 1972 || Leonid Maslov
|-
| 38 || 1973 || Leonid Maslov
|-
| 39 || 1974 || Levon Grigorian
|-
| 40 || 1975 || Levon Grigorian
|-
| 41 || 1976 || Georgy Agzamov, Valery Loginov
|-
| 42 || 1977 ||I. Ivanov
|-
| 43 || 1978 ||I. Ivanov
|-
| 44 || 1979 || Vladimir Egin
|-
| 45 || 1980 || ?
|-
| 46 || 1981 || Georgy Agzamov
|-
| 47 || 1982 || Valery Loginov
|-
| 48 || 1983 || Raset Ziatdinov
|-
| 49 || 1984 || Valery Loginov
|-
| 50 || 1985 || Raset Ziatdinov
|-
| ? || ? || ?
|-
| ? || 1988 || Sergey Zagrebelny
|-
| ? || 1989 || Alexander Nenashev 
|-
| ? || 1990 || Sergey Zagrebelny
|-
| ? || ? || ?
|-
| ? || 1993 || Saidali Iuldachev
|-
| ? || ? || ?
|-
|   || 2001 || Shukhrat Safin
|-
|   || 2002 || ?
|-
| 68 || 2003 || Saidali Iuldachev
|-
| 69 || 2004 || Vladimir Egin
|-
| 70 || 2005 || Anton Filippov
|-
| 71 || 2006 || Alexei Barsov
|-
| 72 || 2007 || Anton Filippov
|-
| 73 || 2008 || Dzhurabek Khamrakulov
|-
| 74 || 2009 || Dzhurabek Khamrakulov
|-
| 75 || 2010 || Alexei Barsov
|-
| 76 || 2011 || Andrey Kvon
|-
| 77 || 2012 || Marat Dzhumaev
|-
| 78 || 2013 || Dzhurabek Khamrakulov
|-
| 79  || 2014 || Ulugbek Tillyaev
|-
| 80  || 2015 || Marat Dzhumaev
|-
| 81 || 2016 ||Nodirbek Yakubboev
|-
| 82 || 2017 ||Alisher Begmuratov
|-
| 83 || 2018 ||Nodirbek Yakubboev
|-
| 84 || 2019 ||Javokhir Sindarov
|-
| 85 || 2020 || Nodirbek Yakubboev
|-
|}

Vainqueurs du championnat féminin 
{| class="sortable wikitable"
! Année !! Vainqueur
|-
| 2001 || Iroda Khamrakulova
|-
| 2002 || ?
|-
| 2003 ||Lidia Malinicheva
|-
| 2004 || Olga Kim
|-
| 2005 ||Iroda Khamrakulova
|-
| 2006 || Olga Sabirova
|-
| 2007 ||Iroda Khamrakulova
|-
| 2008 || Nafisa Muminova
|-
| 2009 ||Nafisa Muminova
|-
| 2010 ||Olga Sabirova
|-
| 2011 ||Nafisa Muminova
|-
| 2012 || Sarvinoz Kurbonboeva
|-
| 2013 || Hulkar Tohirjonova 
|-
| 2014 ||Sarvinoz Kurbonboeva
|-
| 2015 ||Sarvinoz Kurbonbaeva
|-
| 2016 ||Gulrukhbegim Tokhirjonova
|-
| 2017 ||Nodira Nadirjanova
|-
| 2018 ||Gulrukhbegim Tokhirjonova
|-
| 2019 ||Nilufar Yakubbaeva
|-
| 2020 || Nilufar Yakubbaeva
|}

Notes et références 

 RUSBASE, partie V, 1919–1937 et 1991–1994
 RUSBASE, partie IV, 1938-1960
 RUSBASE, partie III, 1961–1969 et 1985–1990
 RUSBASE, partie II, 1970-1984
 2006
 2007

Ouzbékistan